Wigmore peut faire référence à :

Toponyme 
 Wigmore, village anglais ;
 Wigmore Street, rue de Londres tirant son nom de ce village.

Patronyme 

 Gin Wigmore (1986-), chanteuse néo-zélandaise ;
 John Henry Wigmore (1863-1943), juriste américain ;
 Lionel Wigmore (1899-1989), journaliste et historien militaire australien ;
 Robert George Wigmore (1949-), homme politique des îles Cook ;
 Rupert Wilson Wigmore (1873-1939), ingénieur et homme politique canadien.

Homonymie de toponyme